ZID steht für:
 Fachbereichszentrum für Informationsverarbeitung und technische Darstellungsverfahren an der TU Berlin
 Zentralinstitut für Diabetes
 Zentrale InVeKoS Datenbank (EU-Betriebsprämienregelung / Gemeinsamen Agrarpolitik)
 Zeitschrifteninhaltsdienst
 Zentraler Informatikdienst (Österreich; entspricht in Deutschland dem Hochschulrechenzentrum)
 Zentrum für Informations- und Datentechnik der Bundesfinanzverwaltung (DE, veraltet)
 
Zid ist der Familienname folgender Person:
 Ludwig Zid (1898–1953), österreichischer Südamerika-Reisender

Siehe auch:
 Žid
 -zid

Abkürzung